Миси:

 Миси — село в Дагестане.
 Миси (аббатство) — бывший бенедиктинский монастырь во Франции.

См. также 
 МИСИ (аббревиатура)